Bílý mlýn může být:

 Bílý mlýn (Čakovice) – Praha
 Bílý mlýn (Hora Svatého Václava) – okres Domažlice
 Bílý mlýn (Kbelnice) – okres Jičín
 Bílý mlýn (Kout na Šumavě) – okres Domažlice
 Bílý mlýn (Málkov – okres Tachov
 Bílý mlýn (Nová Huť) – okres Plzeň-město
 Bílý mlýn (Okrouhlé Hradiště – okres Tachov
 Bílý mlýn (Písečné – okres Jindřichův Hradec
 Bílý mlýn (Smržovka – okres Jablonec nad Nisou
 Bílý mlýn (Staňkov) – okres Domažlice
 Bílý mlýn (Velký Šenov – okres Děčín
 Bílý mlýn (Vránov – okres Domažlice
 Bílý mlýn (Vyšší Brod – okres Český Krumlov
 Bílý mlýn (Výsluní – okres Chmutov
 Bílý mlýn (Žehrov – okres Mladá Boleslav